

Перм'яки — присілок, Орічівський район, Кіровська область
 Перм'яки — присілок, Шалинський міський округ, Свердловська область